El Torneig de Seül 2018, oficialment conegut com a Korea Open Tennis 2018, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La quinzena edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 23 de setembre de 2018 al Seoul Olympic Park Stadium de Seül, Corea del Sud.

La tennista neerlandesa Kiki Bertens va guanyar el tercer títol individual de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
WTA Tour 2018